Pazos ist der Familienname folgender Personen:

 Antón M. Pazos (* 1951), spanischer Historiker
 Carlos Pazos (* 1949), spanischer Objekt- und Installationskünstler
 Heriberto Pazos († 2010), mexikanischer Indioführer